Фамилија Љамас има више значења:

 Фамилија Љамас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Љамас, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Љамас, Ехидо Тореон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Љамас, Колонија Инду (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику